6e Legergroep (Japan) - Japan se legereenheid
 6e Legergroep (China) - Chinese legereenheid
 Legergroep 6 (Duitsland) - Duitse legereenheid